Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag Steiermark (VI. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag in der VI. Gesetzgebungsperiode vom 7. April 1965 bis zum 6. April 1970 auf. Mit der Landtagswahl 1965 wurde die Anzahl der Landtagssitze von 48 auf 56 erhöht. Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) profitierte in der Folge absolut am stärksten von der Erhöhung der Mandate und konnte von 24 Mandaten auf 29 zulegen. Damit erreichte die ÖVP zum ersten Mal seit der Landtagswahl 1945 wieder die absolute Mandatsmehrheit. Die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) konnte ihr Ergebnis von 20 auf 24 Mandate erhöhen, die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) verlor hingegen ein Mandat und erreichte nur noch zwei Mandate. Die Kommunisten und Linkssozialisten (KLS) konnten ihr einziges Mandat halten.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.

06